Децентрализованный турнир 2005 () — 89-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Клаусура

Сводная таблица

Национальный финал

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2005 на rsssf.com

2005
Перу
Спорт в Перу в 2005 году